Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2016 is het 68e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap omvatte in 2016 de klassen MotoGP, Moto2 en Moto3. Het seizoen ging van start op 20 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De TT Assen vond plaats op zondag 26 juni. De seizoensafsluiter wordt traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia, dit seizoen op 13 november. 

Dit seizoen komen de Belgen Xavier Siméon (QMMF Racing Team) in de Moto2 en Livio Loi (RW Racing GP) in de Moto3 uit. De Nederlander, en rookie, Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) komt ook uit in deze klasse. Daarnaast komt het Belgische team Marc VDS Racing Team in de MotoGP uit met een Australische en Spaanse coureur en in de Moto2 met een Italiaanse en Spaanse coureur.

Het seizoen werd overschaduwd door het overlijden van de Spaanse Moto2-coureur Luis Salom, die tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Catalonië zwaar ten val kwam en in het ziekenhuis op 24-jarige leeftijd overleed aan zijn verwondingen.

Kalender
De kalender voor dit seizoen omvat achttien races. Alle races vinden plaats op zondag, waaronder voor het eerst de TT Assen. De Grand Prix van Oostenrijk staat voor het eerst sinds 1997 weer op de kalender en komt in de plaats van de GP van Indianapolis die na acht jaar is geschrapt. De Grand Prix van Qatar wordt in de avonduren verreden. Er worden in 2016 twee Grands Prix verreden in Italië en vier in Spanje.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams 

 Opmerkingen
* Andrea Iannone was ingeschreven voor de GP van San Marino, maar raakte geblesseerd tijdens de vrije training op vrijdag. Michele Pirro was oorspronkelijk ingeschreven als wildcardrijder, maar werd hierna officieel de reserverijder. Ook tijdens de GP van Aragón werd Iannone vervangen door Pirro na de eerste vrije training.
** Dani Pedrosa was ingeschreven voor de GP van Japan, maar raakte geblesseerd tijdens de vrije training op vrijdag. Honda-testrijder Hiroshi Aoyama werd opgeroepen als vervanger.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams 

Opmerkingen
 † — Luis Salom overleed na een ongeluk tijdens de vrije trainingen voor de GP van Catalonië.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

 Opmerkingen
* Jorge Martín was ingeschreven voor de TT Assen, maar raakte geblesseerd tijdens de vrije training op vrijdag. Albert Arenas werd opgeroepen als vervanger.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs